Волинський воєвода — очільник Волинського воєводства часів

 Речі Посполитої (1566—1795)
 Другої Польської Республіки (1918—1939)